12. Европско првенство у рукомету 2016. се одржало од 15. до 31. јануара 2016. по први пут у Пољској. Хрватска и Норвешка су остали кандидати који су били заинтересовани за домаћинство.
Пољска је добила домаћинство на ЕХФ конгресу у Монаку 23. јуна 2012. године са 58% гласова. Титулу је освојила Немачка.

Градови домаћини

Квалификације

Квалификоване репрезентације

Жрјеб 
Жрјеб је објављен 18. јуна 2015.

Такмичење по групама 
Распоред утакмица је објављен 19. јуна 2015. године.
 Сва времена су по средњоевропском времену.

Група А (Краков)

Група Б (Катовице)

Група Ц (Вроцлав)

Група Д (Гдањск)

Други круг 
Репрезентације преносе бодове из првог круга, освојене против репрезентација које су такође прошли први круг.

 Сва времена су по средњоевропском времену.

Група I (Краков)

Група II (Краков)

Завршница

Полуфинале

За 7. мјесто

За 5. мјесто

За 3. мјесто

Финале

Референце

Спољашње везе 
 ЕХФ Еуро
 Званични сајт

Европско првенство у рукомету
Рукомет у Пољској
Рукомет у 2016.
Чланци на ијекавици